Potujoča knjižnica je posebna mobilna enota knjižnice, kjer se gradivo nahaja na avtobusu (imenuje se bibliobus). Namen je knjižno in neknjižno gradivo pripeljati v kraje, ki so od splošne knjižnice oddaljeni.

V Sloveniji deluje nekaj potujočih knjižnic (npr. Ljubljana, Maribor, Tržič, Novo mesto, Obala, Ajdovščina, Ptuj ...)

Glej tudi
Potujoča knjižnica MKL

Razločitev